

Persone
Bryan Fogarty (1969-2002) – hockeista su ghiaccio canadese
Carl Fogarty (1965) – pilota motociclistico britannico
Jon Fogarty (1975) – pilota automobilistico statunitense
Lyndsie Fogarty (1983) – canoista australiana

Altro
Alan Fogarty – personaggio della serie di romanzi La guerra degli elfi di Herbie Brennan